Le Championnat de squash du British Open masculin 1952 est l'édition 1952 du British Open qui se déroule au Lansdowne Club du 2 au 7 avril 1952. 

Hashim Khan remporte son second titre consécutif en battant Mahmoud Karim en finale. Ce tournoi marque la dernière apparition de Mahmoud Karim, quatre fois victorieux et deux fois finaliste.

Têtes de série

Tableaux et résultats 

+ : amateur

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open

masculin 1952
Compétition de squash à Londres
British Open masculin
Sport en Angleterre en 1952
Sport en avril 1952